De Araníbar puede hacer referencia a:

José de Araníbar	(1835–1903), político y abogado peruano;  
Nicolás de Araníbar Fernández Cornejo (1767–1851), político, magistrado y abogado peruano.